Aktinium (89Ac) má 33 známých radioaktivních izotopů, s nukleonovými čísly 205 až 237, a několik jaderných izomerů. Nejstabilnější izotopy jsou 227Ac (poločas přeměny 21,772 let), 225Ac (10,0 dne), 226Ac (29,37 hodin), 228Ac (6,15 h) a 224Ac (2,78 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 65 minut, většina pod 10 sekund.

Seznam izotopů

Reference 

Aktinium